Miejscowości w USA:
 Searcy – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie White
Gminy w USA:
 Searcy (ang. Searcy Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Searcy (ang. Searcy County) – w stanie Arkansas